Габінет — українське прізвище.

Відомі носії:
 Габінет Дмитро Анатолійович — український юрист, викладач, голова Хмельницької обласної державної адміністрації з 21 листопада 2019 року по 24 листопада 2020 року.
 Габінет Олег Миколайович — солдат Збройних сил України.